Семёновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кулундинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Семёновка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 758 человек, в том числе 364 мужчины и 394 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 743 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Озёрное,
 село Семёновка,
 село Смирненькое.

Примечания 

Муниципальные образования Кулундинского района
Сельские поселения Алтайского края